Beisel steht für:

 ein österreichisches Gasthaus, siehe Beisl
 Beisel Motorette Company, US-amerikanischer Automobilhersteller

Beisel ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Beisel (* 1982), deutscher Fußballspieler
 Elizabeth Beisel (* 1992), US-amerikanische Schwimmerin

Siehe auch:
 Beissel